Eng. kratica za Translation lookaside buffer, međuspremnik preslika adresa, memorijski međuspremnik namijenjen poboljšanju izvedaba virtualnih memorijskih sustava.
 Adaptive Transmit Load Balancing, Ethernetsko nakupljanje veza
 .tlb, a datotečni nastavak